Гранино — название нескольких населённых пунктов:
 Гранино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Гранино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.